

Localidades

 Bluffton (Carolina do Sul)
 Bluffton (Geórgia)
 Bluffton (Indiana)
 Bluffton (Minnesota)
 Bluffton (Ohio)

Desambiguações de topônimos